Termenul „Beaconsfield” se poate referi la:

Beaconsfield oraș în Anglia
Australia
Beaconsfield, New South Wales, o suburbie din Sydney
Beaconsfield, Tasmania
Beaconsfield, Victoria, o suburbie din Melbourne
Beaconsfield, Western Australia, o suburbie din Perth
Beaconsfield, Queensland
Canada
Beaconsfield, Charlotte 
Beaconsfield, Victoria County 
Beaconsfields, Nova Scotia
Beaconsfield, Ontario
Beaconsfield, Quebec
Africa de Sud
Beaconsfield, Northern Cape
SUA
Beaconsfield, Iowa